Die 1. Bundesliga Snooker 2012/13 war die 15. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 8. September 2012 und endete am 26. Mai 2013.

Deutscher Meister wurde zum sechsten Mal in Folge der BSV Wuppertal. Die Wuppertaler sicherten sich ihren insgesamt siebten Titel am zwölften Spieltag durch einen 7:1-Auswärtssieg gegen den 1. SC Dortmund. Der SC 147 Essen kletterte am letzten Spieltag mit einem Auswärtssieg beim 1. SC Limbach-Oberfrohna auf den zweiten Platz, da der SSC Fürth, der die gesamte Saison über Zweiter gewesen war, zeitgleich gegen Wuppertal verlor. Limbach-Oberfrohna und die Billard Freunde Berlin stiegen in die 2. Bundesliga ab. Beide Absteiger standen bereits nach dem vorletzten Spieltag fest. Der Snooker Club Neu-Ulm meldete seine Mannschaft zur folgenden Saison aus finanziellen Gründen ab.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Fünf Spieler erzielten insgesamt neun Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2012/13 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Snookerveranstaltung 2013